Municipio de Milton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Milton (condado de Caswell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Caswell.
 Municipio de Milton (condado de DuPage, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DuPage.
 Municipio de Milton (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Milton (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Milton (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Milton (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Milton (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Milton (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Milton (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Milton (condado de Jackson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Milton (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Milton (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Milton (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.